Concepción de Nuestra Señora puede referirse a:

 Concepción de Buena Esperanza que existió en la provincia del Chaco, Argentina; 
 Convento de la Concepción Jerónima que fue fundado en 1501 en Madrid, España.